Вале́рий Соло́мин:
 Соломин, Валерий — пловец, чемпион СССР по плаванию.
 Соломин, Валерий Викторович (1938—2017) — советский и российский кинорежиссёр.
 Соломин, Валерий Павлович (род. 1951) — российский педагог, профессор, ректор РГПУ им. Герцена.
 Соломин, Валерий Харитонович (1936—1985) — советский горнолыжник.